Ел Тепалкате има више значења:

 Ел Тепалкате (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тепалкате (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику